М82:
 M82 — галактика;
 M82 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка.